Овербе́к (, 3 июля 1789, Любек — 12 ноября 1869, Рим) — немецкий живописец, график и рисовальщик-иллюстратор. Член художественного объединения «назарейцев» в Риме.

Биография 
Фридрих Овербек родился в семье потомственных любекских юристов. Отец Фридриха, Христиан Адольф Овербек, помимо юридической деятельности был каноником, заседал в городском сенате, занимал должность бургомистра и писал стихи.

С 1804 по 1806 год Овербек учился рисованию и живописи у Йозефа Николауса Перуа. В 1806—1810 годах он обучался в Венской академии изобразительных искусств. В 1810 году Овербек, недовольный преобладавшим в академическом обучении классицизмом, бросил учёбу и вместе с Францем Пфорром и Георгом Людвигом Фогелем отправился в Рим.

Ещё в Вене в 1809 году Овербек и его друзья создали по образцу средневековой Гильдии Святого Луки «Союз Луки» — творческое объединение художников, посвятивших себя христианскому обновлению искусства сквозь призму нового прочтения старого итальянского и немецкого искусства. К союзу присоединились Филипп Фейт и Петер фон Корнелиус. В апреле 1813 года Овербек принял католичество.

Изначально художников называли «назарейцами» иронически из-за их длинных волос (отпущенным в подражание иудейским отшельникам назореям), однако позднее это название утвердилось в наименования течения в искусстве XIX века. Группа получила признание в 1816—1817 годах, выполнив роспись Дома Бартольди, резиденции прусского посла Якоба Людвига Саломона Бартольди. В работе над фресками по мотивам легенды об Иосифе участвовали Овербек, Корнелиус, Фейт и Вильгельм фон Шадов (в настоящее время хранятся в Старой национальной галерее в Берлине). В 1817-18 гг. Овербек, Корнелиус, Фейт и Юлиус Шнорр фон Карольсфельд участвовали в декорировании Виллы Массимо. В 1826 году Овербек отклонил предложение баварского короля Людвига I возглавить мюнхенскую Академию художеств, как и аналогичное предложение, последовавшее из Дюссельдорфа. В 1829 году Овербек также отклонил предложение стать руководителем Штеделевского художественного института во Франкфурте-на-Майне. Глубоко верующий человек, воспринимавшийся друзьями и многочисленными учениками подобно патриарху, Овербек до конца своей жизни оставался верным консервативным идеалам своей юности несмотря на то, что религиозная живопись поздних назарейцев уже давно потерялась на фоне позднего романтизма и реализма. О его значимости в церковных кругах говорит личный визит папы Пия IX в дом Овербека в Риме.

Художник был похоронен в римской церкви Сан-Бернардо-алле-Терме. Надгробный монумент и эпитафию создал в 1871 году Карл Хоффманн, муж приёмной дочери Овербека.

Последователи 

Фридрих Овербек и Петер Корнелиус считаются основными представителями художественного направления, пытавшегося обновить немецкую живопись в религиозном духе. Творчество лидера назарейцев Фридриха Овербека продолжает привлекать заметный интерес среди ценителей искусства, отражающийся в большом количестве публикаций и крупных выставках во Франкфурте (1977 г.), Риме (1981 г.), Мюнхене (1984 г.) и Любеке (1989 г.). Работы Овербека составляют основу любекского Музея Бенхаус.

Под влияние Овербека в Риме подпадали некоторые молодые русские художники, приезжавшие на академическую стажировку, например Фёдор Моллер и Карл Вениг. Об этом с крайнем раздражением отзывался Алексей Боголюбов, нелюбивший слащавый академический стиль Овербека, и называвший его «жонглёром весьма ловким своего времени».

Награды и звания 
 1831 г. — почётный член римской Академии Св. Луки
 1836 г. — член венской Академии
 1839 г. — Орден св. Михаила за заслуги перед Баварией
 1844 г. — член флорентийской Академии
 1845 г. — член берлинской Академии
 1863 г. — член Академии художеств Антверпена

Галерея

Фрески

Картины

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Художники Германии XIX века
Художники-иллюстраторы Библии
Назарейцы
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Выпускники Венской академии искусств